Мака́рье — село в Новоусманском районе Воронежской области.

Входит в состав Орловского сельского поселения.

История 
Основано в 1720—1730-е годы переселенцами из городка Орлова.

В Отечественную войну 1812 года из села было призвано 2 рекрута. Также имелся конный завод.

Стараниями писателя А. И. Эртеля в 1892 году появились школа и библиотека.

В годы Гражданской войны в здании школы располагался штаб С. М. Будённого.

В 1930 году был образован колхоз, первый председатель которого Г. Ф. Артамонов был убит кулаками. В его честь в селе названа улица.

Население

География 
Расположено на правом берегу ручья Макарик.

Климат 
Климат умеренно континентальный. Количество осадков колеблется от 500 до 650 мм ртутного столба. Населённый пункт располагается в лесостепной зоне.

Экономика 
Традиционно развиты сельское хозяйство (растениеводство, рыбоводство) и туризм.

В 2015 году село было выбрано местом проведения большой ежегодной выставки «День воронежского поля».

Через Макарье проходит маршрут автобуса «Воронеж-Трудовое», который отправляется с Левобережной автостанции Воронежа.

Достопримечательности 
В селе находится единственный в регионе объект исторической памяти, посвящённый учителю — памятник земскому учителю Михаилу Васильевичу Гонорскому.

Курганный могильник у Макарья признан объектом культурного наследия федерального значения. Памятник археологии состоит из 4 насыпей.

Примечания

Ссылки 
 Историческая справка
 Макарье (село)
 [vrnguide.ru/t-admin/novousmanskij-district/selo-makare.html село Макарье — Воронежский Гид]

Населённые пункты Новоусманского района